Spinileberis är ett släkte av kräftdjur. Spinileberis ingår i familjen Cytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Spinileberis